Li lehetséges jelentései:

 Li, mint a lítium vegyjele
 Li, a kínai filozófiában használt szó
 Li, kínai vezetéknév (厉 és 郦)

Hasonló szavak 
 .li,  Liechtenstein internetes legfelső szintű tartománykódja
 Li–2, az amerikai DC–3 szállító repülőgépnek a Szovjetunióban licenc alapján gyártott változata